Aspasie est une célèbre courtisane de la Grèce antique.
« Aspasie » fut également le surnom attribué par Cyrus le Jeune à la courtisane Miltô de Phocée.
 En astronomie, 409 Aspasie est un astéroïde.
 Aspasie est une association genevoise (Suisse) de défense des prostituées.
 Aspasie évoque la vie de la courtisane Aspasie aux temps modernes.
 Sainte Aspasie (ou Pompée ou Koupaia)